Триселенид тетрамышьяка — бинарное неорганическое соединение
мышьяка и селена с формулой AsSe,
оранжево-жёлтые кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Триселенид тетрамышьяка образует кристаллы нескольких модификаций:
 α-AsSe — ромбическая сингония, пространственная группа P nma, параметры ячейки a = 1,047 нм, b = 0,946 нм, c = 0,796 нм, Z = 4, существует при температуре ниже 174°С;
 β-AsSe — моноклинная сингония, пространственная группа C 2/c, параметры ячейки a = 2,562 нм, b = 0,652 нм, c = 2,301 нм, β = 120,6°, существует при температурах 174÷220°С;

Не растворяется в воде.

Литература 
 

Селенид
мышьяка
Селениды мышьяка